Maxim Mamin () ist der Name folgender Personen:
* Maxim Eduardowitsch Mamin (* 1988), russischer Eishockeyspieler
 Maxim Wladimirowitsch Mamin (* 1995), russischer Eishockeyspieler